Aorangi bezeichnet
 alternativer Namen der Māori für den / in Neuseeland
 Aorangi (Gisborne), Ortschaft in der neuseeländischen Region Gisborne
 Aorangi (Manuwatu-Wanaganui), Ortschaft in der neuseeländischen Region Manuwatu-Wanaganui
 Aorangi (Schiff, 1883), Dampfschiff der neuseeländischen Union Steam Ship Company
 Aorangi (Schiff, 1925), Motorschiff der neuseeländischen Union Steam Ship Company
 Aorangi Island, eine der Poor Knights Islands
 Aorangi Range, Bergkette am Lake Wairarapa
 einen Berg in der Antarktis, siehe Mount Aorangi